Germigny kan syfta på:
 Germigny, Marne
 Germigny, Yonne